Le championnat du monde de volley-ball masculin 1966 s'est déroulé à Prague () du 30 août au .

Compétition

Tour préliminaire

Composition des groupes

Poule A 

|valign="top" |

|}
|}

Poule B 

|valign="top" |

|}
|}

Poule C 

|valign="top" |

|}
|}

Poule D 

|valign="top" |

|}
|}

Deuxième tour

Classement 17-22 

|valign="top" |

|}
|}

Classement 9-16 

|valign="top" |

|}
|}

Classement 1-8 

|valign="top" |

|}
|}

Classement final

Composition des équipes 

Josef Musil
Petr Kop
Bohumil Golian
Zdenek Groessl
Pavel Schenk
Drahomir Koudelka
Boris Perusic
Josef Smolka
Josef Mózr
Vladimir Petlak
Vaclav Smidl
Josef Labuda
Coach: Vaclav Matiasek

Nicolae Barbuta
Georghe Corbeanu
Zoltan Cozonici
Eduard Derzei
Aurel Dragan
Constantin Ganciu
Mihai Grigorovici
Horatiu Nicolau
Wilhelm Schreiber
Georghe Stoian
Mihai Terlici
Gabriel Udisteanu
Coach: Sebastian Mihăilescu 

Ivan Bugayenkov
Nikolay Burobin
Vladimir Ivanov
Vasya Kacharava
Vitaliy Kovalenko
Valeri Kravchenko
Yevgeniy Lapinskiy
Yuriy Poyarkov
Sanbek Suranbayev
Yuriy Vengerovskiy
Dimitriy Voskoboynikov
Coach:Yuriy Kleshtyov

Adolf Uranut
Sinisa Bakarec
Branislav Bulatovic
Nikola Mikovic
Petar Bojic
Zdenko Špet
Zoran Živkovic
Zoran Petrovic
Vladimir Jankovic
Milos Grbic
Ljubomir Bojic
Mladen Kos
Coach: Mihajlo Markovic
Coach: Sava Grozdanovic

Barberini
Barbieri
Benatti
Binaschi
Candia
Conte
Furlattini
Nava
Nencini
Pavlica
Re
Salemme
Coach: Trinajstic

Michel Comte
Jean-Louis Quazza
Alain Fournier
Jean-Louis Castaing
Jean-Pierre Bellot
Francis Schmitt
Francis Druenne
Denys Cès
Jean-Jacques Angot
Daniel Lebrun
Jean-Jacques Koenig
Gérard Jestin
entraîneur : Nicolas Sotir
entraîneur adjoint : Georges Derose

1966
Volley-ball masculin
Volley-ball masculin 1966
Volley-ball masculin 1966
Monde masculin 1966
Volley-ball à Prague
Monde masculin
1966 en Tchécoslovaquie